Nikulin () je ruské příjmení. Mezi jeho nositele patří:
 Alexandr Nikulin (* 1985) – ruský hokejista
 Jevgenij Nikulin (* 1988) – ruský hacker
 Jurij Nikulin (1921–1997) – ruský herec a klaun
 Igor Nikulin (1960–2021) – ruský kladivář
 Ilja Nikulin (* 1982) – ruský hokejista
 Sergej Nikulin (* 1951) – ruský fotbalista a trenér

Ruská příjmení